Frome – città del Regno Unito
Frome – città della Giamaica
Frome – lago dell'Australia
Frome – fiume britannico di Bristol
Frome – fiume britannico del Dorset
Frome – fiume britannico del Somerset
Milton Frome – attore statunitense